Blauer See steht für:

Seen:
 Blauer See (Bonn) in Bonn-Oberkassel im Naturschutzgebiet Ennert, siehe Ennert#Kulturdenkmäler
 Blauer See (Ratingen) bei Ratingen
 Blauer See (Duisburg) in Duisburg-Bissingheim
 Blauer See (Dornbirn) in Vorarlberg, Österreich
 Blauer See (Dorsten) in Dorsten-Holsterhausen
 Blauer See (Misburg) im Stadtteil Misburg-Anderten von Hannover
 Blauer See (Garbsen) in Garbsen bei Hannover
 Blauer See (Lehrte) in Lehrte-Ahlten bei Hannover
 Blauer See (Lünne) in Lünne
 Blauer See (Habichtswald) in Kassel-Harleshausen, siehe Künstler-Nekropole
 Blauer See (Heidesee) in Heidesee, Brandenburg
 Blauer See (Hille) in Hille-Oberlübbe
 Blauer See (Porta Westfalica) in Porta Westfalica-Neesen
 Blauer See (Marienwerder) in Marienwerder, Brandenburg
 Blauer See (Oberlübbe) in Hille, Niedersachsen, siehe Oberlübber Bergsee
 Blauer See (Hüttenrode) bei Hüttenrode, Sachsen-Anhalt
 Blauer See (Vettelschoß) bei Vettelschoß, Rheinland-Pfalz
 Blauer See (Tirol) in den Tuxer Alpen, Tirol
 Blauer See (Imotski) bei Imotski, Kroatien
 Blauer See (Kiew) in Kiew, Ukraine

Sonstiges:
 Blauer See (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Blausee
 Blue Lake
 Lac Bleu